Château de Glienicke
 Pavillon de chasse de Glienicke
 Pont de Glienicke
 Glienicke/Nordbahn, une commune de Brandebourg, Allemagne